Kilchoman bezeichnet:

 Kilchoman (Ort), eine Ortschaft auf der schottischen Insel Islay
 Kilchoman (Parish), ein Parish auf Islay
 Kilchoman (Whiskybrennerei), eine Whiskybrennerei auf Islay